Чемпионат Николаевской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. В соревновании участвуют 16 клубов. Первый чемпионат был проведён в 1992/93 годах. Проводится под эгидой Федерации футбола Николаевской области.

История 
15 августа 1928 года в Николаевском округе (область была образована только в 1937 году) впервые начались соревнования между командами районов. на старт вышли семь команд: Баштанки, Варваровки, Николаевского, Очаковского, Новоодесского, Вознесенского и Владимировского районов. На первые матчи в Баштанку, Очаков и Вознесенск были делегированы николаевские арбитры — Гансман, Моренко и Хмельницкий. Команда Варваровки проиграла Очакову — 0:1, а Новая Одесса не приехала на игру в Вознесенск. Команда Николаевского района выиграла у команды Баштанки — 1:0.

Четыре команды-финалиста определили итоговые места. Матчи проходили на Красном стадионе (ныне — стадион «Пионер»)
25—27 августа. Команда из Очакова стала первым чемпионом Николаевщины.

Все призёры чемпионата

Лучшие бомбардиры за сезон 

В скобках указано количество забитых мячей.

Победители второй группы

Переходные матчи 
В 1960-х годах победитель областного чемпионата получал право побороться за место в классе «Б» непосредственно в очных матчах с командой, представляющей область в чемпионате СССР. Ниже в таблице приведены результаты этих матчей. Первыми указаны команды, на полях которых прошёл первый матч.

Открытый зимний чемпионат Николаевской области 
В период зимнего межсезонья ФФНО ежегодно проводит футбольный турнир. Матчи турнира проходят на полях с искусственным покрытием ЦГС и спорткомплекса «Зоря-Машпроект». Традиционно наряду с командами Николаевщины к участию в турнире допускаются коллективы из Херсонской области. Участники турнира делятся на 2 дивизиона, называемые «Первая группа» и «Вторая группа». Команды второй группы в свою очередь разделены на 2 группы («А» и «Б»). Команды на турнире проводят матчи в один круг с другими командами своей группы (Первой, либо Второй А, либо Второй Б). По завершении турнира первые три команды Первой группы становятся призёрами чемпионата. Победители групп А и Б второй группы в дополнительном матче разыгрывают между собой звание победителя второй группы

Победители Первой группы

Призёры второй группы

Лучший футболист области 
Версия Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов
 1997 — Владимир Пономаренко
 1998 — Владимир Пономаренко
 1999 — Вячеслав Жениленко
 2000 — Борис Ткачёв
 2001 — Владимир Скрипка
 2002 — Вячеслав Жениленко
 2003 — Вячеслав Жениленко
 2004 — Вячеслав Жениленко
 2005 — Сергей Бугай
 2006 — Сергей Потапов
 2007 — Андрей Оксимец
 2008 — Александр Лавренцов
 2009 — Андрей Бобко
 2010 — Сергей Карпов
 2011 — Дмитрий Волков
 2012 — Олег Чуваев
 2013 — Михаил Сергийчук
 2014 — Вячеслав Поднебенный
 2015 — Виктор Берко
 2016 — Валерий Рогозинский
 2017 — Виктор Берко
 2018 — Игорь Семенина
 2019 — Роман Попов
 2020 — Богдан Кушниренко
 2021 — Сергей Кравченко

Примечания

Литература 
 Двойнисюк А. Л., Кутовой Б. И. Футбольный Николаев. — Николаев: Атолл, 2008. — 488 с., илл., ISBN 966-8147-83-9

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации футбола Николаевской области
 «Колос» сделал почти невозможное. И взял «бронзу»
 Сводная статистика выступлений команд в чемпионате Николаевской области 1992—2006
 Снайперы николаевского областного футбола
 «Лан» — чемпион второй группы!
 Сводная статистика выступлений команд в чемпионатах Николаевской области 1992—2006 годов
 Сводная статистика выступлений команд в чемпионатах Николаевской области 1992—2010 годов
 Николаевское «Торпедо» выиграло 15 из 16 матчей
 Лучшие снайперы футбольного чемпионата Николаевской области 2010 года
 «Торпедо» — чемпион области! «Вороновка» — вторая. Борьба за «бронзу» достигла апогея
 «Лан-Каскад» (Щербани) впервые — призёр чемпионата области. Первая группа
 «Зеленый Гай» — «Висла» — 3:1. Обе команды повысились в классе. Финальный турнир 2-й группы

См. также 
 Кубок Николаевской области по футболу
 Суперкубок Николаевской области по футболу
 Ассоциация футбола Николаевской области

Футбол в Николаевской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу